Краљевица се може односити на:

 Краљевица (Зајечар), брдо, спомен парк-шума и излетиште код града Зајечара, Србија
 Краљевица (Хрватска), град у Приморско-горанској жупанији, Република Хрватска